Resultats del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 disputat la temporada 1992 al circuit de Spa-Francorchamps el 30 d'agost del 1992.

Resultats

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 50. 545

 Volta ràpida: Michael Schumacher 1' 53. 791 (a la volta 39)

Referències 
 

Bèlgica
1992